Гори Вірунґа — вулканічна гірська група в Африці, між озерами Ківу і Едвард, на стику кордонів Демократичної Республіки Конго,  Руанди і Уганди.
 Вірунґа — національний парк на території Демократичної Республіки Конго.